Le Tournoi de Dubaï de rugby à sept 2012 (anglais : Dubai rugby sevens 2012) est la  étape la saison 2012-2013 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 30 et  au The Sevens à Dubai.
La victoire finale revient à l'équipe des Samoa, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 26 à 15.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Dubaï de rugby à sept

Lien externe 

2012
Rugby à sept en 2012
Sport aux Émirats arabes unis en 2012
Sport en novembre 2012